Майри — фамилия и топоним: 
 Майри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Майри, Давид — коста-риканский футболист, защитник, игрок клуба «Эредиано» и сборной Коста-Рики.
 Майри, Рой — коста-риканский футболист, защитник